Berlini Filharmóniai Társaság – Az 1882-ben alapított Berlini Filharmonikus Zenekar téves megnevezése egyes korai forrásokban
 Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara – Magyarország legrégebben alapított, ma is működő zenekara
 Miskolci Filharmóniai Társaság – a Miskolci Szimfonikus Zenekar elődzenekara az 1920-as évekből